Molekulska formula -{C16H12FN3O3}- se može odnositi na:

 Flubendazol
 Flunitrazepam